Mulinello – meccanismo che consente di riavvolgere il filo con l'esca in una canna da pesca
Mulinello – gioco da tavolo astratto tradizionale diffuso in gran parte del mondo.
Tris – celebre gioco con le crocette e i cerchietti, talvolta chiamato Mulino o Mulinello
Mulinello – Torrente della Sicilia, che scorre nel territorio comunale di Enna